«Динамалар» (; Dinamalar) — индийская ежедневная газета на тамильском языке. Основана  в Тривандраме 6 сентября 1951 года.

«Динамалар» публикуется в десяти городах штата Тамилнад (Ченнаи, Коимбатур, Ироду, Мадурай, , Салем, Тируччираппалли, Тирунелвели, Веллуру), а также в Бангалоре и Пондичерри.

По состоянию на вторую половину 2015 года «Динамалар» является одной из крупнейших ежедневных газет на тамильском языке; тираж составил 942 812 копий.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт газеты

Газеты Индии
Тамильский язык